Zahrádky – comune nel distretto di Česká Lípa in Repubblica Ceca
Zahrádky – comune nel distretto di Jindřichův Hradec in Repubblica Ceca